Az Angara név az alábbiakra utalhat:

 Angara, folyó Oroszországban
 Angara, orosz hordozórakéta-család
Angara 1.1, tervezett orosz hordozórakéta
 Angara-felföld, tájegység Oroszországban, a Közép-szibériai-fennsíkon
 Angara-hegyvonulat, tájegység Oroszországban, a Közép-szibériai-fennsíkon